Elisabet de Baviera (reina d'Alemanya) (1227–1273)
 Elisabet de Baviera (reina de França) (1371 - 1435)
 Elisabet de Baviera (electriu de Saxònia) (1443 – 1484)
 Elisabet de Baviera (reina de Prússia) (1801 - 1873)
 Elisabet de Baviera (emperadriu d'Àustria) (1837 - 1898)
 Elisabet de Baviera (reina de Bèlgica) (1876 - 1965)